Ladislav (Croatie), une localité de la commune de Hercegovac en Croatie

Ladislav est un prénom tchèque ou slovaque. Il peut faire référence à:
 Ladislav Fuks
 Ladislav Havránek
 Ladislav Hecht, un ancien joueur de tennis tchécoslovaque
 Ladislav Hojer (1958-1986), un tueur en série tchécoslovaque
 Ladislav Klíma
 Ladislav Kohn (né en 1975)
 Ladislav Marek (né en 1928), un géologue et paléontologue tchèque
 Ladislav Pejačević
 Ladislav Petráš (né en 1946), un joueur de football tchécoslovaque (slovaque)
 Ladislav Šaloun
 Ladislav Šmíd (né en 1986)
 Ladislav Smoljak (1931- 2010), un réalisateur tchéque
 Ladislav Troják
 Ladislav Olejník